

Iraí est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Iraí de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais

Homonymie de toponyme